Col může znamenat:

COL 
 COL – kolumbijské peso

Col  
 Col – průsmyk
 Rudolf Col – český biblista a překladatel

Col. 
 Col. – anglicky plukovník

col. 
 col. – číslo sloupce v knize, viz Paginace

Zkratky
Značky